Щорський район — назва окремих колишніх районів Української РСР та України.

 Щорський район — існував у 1923—1962 роках, Дніпропетровська область;
 Щорський район — колишня назва (1939—1944 роки) Довбишського району, Житомирська область;
 Щорський район — колишня назва (1935—2016 роки) Сновського району, Чернігівська область.